USA
Rockville, település Alabama államban
Rockville, település Connecticut államban
Rockville, település Indiana államban
Rockville, település Kalifornia államban
Rockville, település Maryland államban